Vaiano puede referirse a:
 Vaiano, localidad de la provincia de Prato, región de Toscana, Italia 
 Vaiano Cremasco, localidad y comuna de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia
 Aromitalia-Vaiano, equipo ciclista femenino italiano de categoría UCI Women's Continental Team